Petrognano ima više značenja:
 Petrognano, Firenze
 Petrognano, Lucca
 Petrognano, Perugia